Débora (juíza) — juíza descrita no livro de Juízes do Antigo Testamento da Bíblia
 Débora (Gênesis) — enfermeira de Rebeca

Prenomes
Desambiguações de antropônimos